Аккумуля́тор хо́лода (также, хладоэлемент) — охлаждающее устройство, представляет собой контейнер, заполненный веществом с большой теплоёмкостью (жидкость, гель).
Различают два вида аккумуляторов холода:
 Аккумулятор искусственного холода — накапливает холод в процессе работы холодильной машины, переносящей тепло из аккумулятора наружу.
 Аккумулятор естественного холода — использует естественный холод, накопленный в зимний период. Такой аккумулятор позволяет экономить энергию, затрачиваемую на аккумуляцию холода, поскольку здесь используется естественная энергия холодного времени года.

Аккумуляторы холода применяют как основные охлаждающие элементы в холодильных сумках и бытовых холодильниках. Функции активного вещества здесь выполняет раствор карбоксиметилцеллюлозы. Перед применением аккумулятор холода помещают в морозильную камеру, где вещество охлаждается до нужной температуры.

При применении в бытовых холодильниках аккумуляторы холода стабилизируют температуру в камере (за счёт чего компрессор включается и выключается реже), увеличивают время безопасного хранения продуктов при отключении электроэнергии, повышают мощность замораживания в морозильных камерах.

Применение в медицине 
Аккумуляторы холода, применяемые в холодовой цепи для транспортировки и хранения вакцин, препаратов, биологических тканей (например, крови), предлагаются в нескольких температурах.
Наиболее популярные имеют следующие температуры изменения фазы:
 −23 °С,
 −7 °С,
 +5 °С. 

В частности, для доставки лабораторных реагентов применяются холодильники с аккумуляторами холода на основе дистиллированной воды.

См. также 
 Аккумулятор тепла
 Грелка
 Пузырь для льда — медицинское изделие из резины, наполняемое льдом для прикладывания к ушибам с целью уменьшения образования отёчности и гематом, а также применяемое для искусственной гипотермии
 Ледник (помещение)

Примечания 

Теплотехника
Аккумуляторы